Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1967 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Billie Jean King je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Billie Jean King (prvakinja)
  Ann Haydon Jones (finale)
  Françoise Dürr (polfinale)
  Nancy Richey (umik)
  Lesley Turner (polfinale)
  Maria Bueno (drugi krog)
  Rosemary Casals (četrti krog)
  Mary-Ann Eisel (tretji krog)
  Virginia Wade (četrti krog)
  Kerry Melville (četrti krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1967